Александр Григорьевич Сухарев (5 ноября 1932, Евпатория — 5 октября 2019) — советский и российский учёный-гигиенист, специалист в области гигиены детей и подростков, академик РАМН (2005), академик РАН (2013).

Биография 

Родился 5 ноября 1932 года в Евпатории.

В 1956 году с отличием окончил Казанский государственный медицинский институт, специальность «Санитарное дело», после чего была учёба в аспирантуре в Московском НИИ гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана.

В 1960 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1972 году защитил докторскую диссертацию, тема: «Гигиенические принципы нормирования двигательной активности школьников».

С 1964 по 1976 годы — руководитель вновь созданного отдела гигиены физического воспитания в НИИ гигиены детей и подростков МЗ СССР.

В 1976 году присвоено учёное звание профессора.

С 1976 года работал в Центральном институте усовершенствования врачей (сейчас это — Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования) — профессор, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков, затем кафедрой гигиены.

В 1993 году избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2005 году избран академиком РАМН.

В 2013 году стал академиком РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Похоронен А. Г. Сухарев в Москве на Троекуровском кладбище.

Научная деятельность 

Специалист в области гигиены детей и подростков.

Широко известны его исследования по этиологии, патогинезу, профилактике гипо- и гиперкинезии детей.

Основные направления научных исследований — теоретические основы и новые методические подходы к изучению взаимосвязи физической активности и состояния здоровья детей; рациональный двигательный режим как средство профилактики неинфекционной заболеваемости; медико-социальные аспекты профессионально-прикладной физической подготовки подростков.

Впервые обосновал теоретическую концепцию о параболической зависимости между величиной суточной двигательной активности и состоянием здоровья населения. Широко известны его исследования, связанные с проблемой школьной гипокинезии и спортивной гиперкинезии, а также в области физиологических механизмов повышения резистентности организма средствами физического воспитания и мотивированного поведения при занятиях физкультурой и спортом — что позволило разработать методику формирования здорового образа жизни различных групп населения.

В лабораторных условиях на велоэргометре им моделировались различные по интенсивности и длительности физические нагрузки и синхронно регистрировались многие физиологические параметры у испытуемых — это позволило выявить возрастные особенности регуляции физиологических функций и научно обосновать признаки раннего утомления, что является важным для гигиенического нормирования физических нагрузок лиц разного возраста.

В совместных исследованиях со специалистами Германии, Польши и Чехословакии выявлены закономерности, позволяющие установить общие подходы к регламентации физических нагрузок, режима дня, сбалансированного питания и правил личной гигиены при подготовке юных спортсменов. Он разрабатывал профессионально-должностные требования, унифицированные программы, квалификационные характеристики и тестовые программы для обучения и контроля знаний врачей по гигиене детей и подростков и педиатров, работающих в детских организованных коллективах.

Им подготовлено 9 докторов наук и 31 кандидат наук, создана научная школа.

Автор более 450 публикаций, в том числе 10 монографий.

Научно-организационная деятельность 
 член редакционной коллегии журнала «Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья»;
 член Проблемной комиссии по гигиене и охране здоровья детей и подростков Минздрава РФ;
 главный эксперт Совета ВАК;
 длительное время являлся генеральным секретарем Всероссийского научного общества гигиенистов и санитарных врачей;
 член Европейского совета по школьной и университетской медицине и здоровью.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Казанского медицинского университета
Медики по алфавиту
Гигиенисты СССР
Гигиенисты России
Преподаватели РМАПО
Похороненные на Троекуровском кладбище